

Sigle 
 World War I – Prima guerra mondiale

Codici 
 WWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woodie Woodie (Australia)